Па́вел Леони́дович Горчако́вский (3 января 1920, Красноярск, Енисейская губерния — 4 июня 2008, Екатеринбург) — советский и российский геоботаник, ботаникогеограф, эколог. Доктор биологических наук, профессор кафедры ботаники УрГУ, главный научный сотрудник Института экологии растений и животных Уральского отделения РАН. Академик РАН (с 1994, член-корреспондент с 1990). Заслуженный деятель науки РСФСР (1981).

Почётный член Русского ботанического общества, ботанических обществ Чехии и Словакии, Международного союза фитоценологов (Германия), ассоциации франкоязычных фитоценологов (Франция).

Биография 
В 1940 окончил Сибирский лесотехнический институт.

В 1945—1958 — заведующий кафедрой Уральского лесотехнического института. Кандидат биологических наук (1945), кандидатскую диссертацию на тему «Фитоценотический строй и флористические особенности пихтовых лесов Восточного Саяна» защитил в Иркутском университете. Доктор биологических наук (1953), докторская диссертация на тему «Растительность верхних поясов гор Урала».. В 1954 году присвоено ученое звание профессора.

В 1950 году основал Свердловское отделение Всесоюзного ботанического общества (ныне — Русское ботаническое общество), став его первым председателем, которым он являлся до 2007 г.

В 1956—1992 — профессор кафедры ботаники Уральского государственного университета.

В 1958—1988 — заведующий лабораторией ботаники Института экологии растений и животных Уральского филиала АН СССР, Уральского научного центра АН СССР, Уральского отделения РАН; с 1989 — главный научный сотрудник.

Автор более 400 публикаций, в том числе 12 монографий по вопросам геоботаники, экологии растений, исторической фитогеографии растительного мира Урала и его охраны.

Похоронен в Екатеринбурге на Широкореченском кладбище.

Научная деятельность 
Автор более 400 публикаций, в том числе 12 монографий по вопросам геоботаники, экологии растений, исторической фитогеографии, растительного мира Урала и его охраны.

Создал школу ботаников-фитоэкологов, среди его учеников 14 докторов и более 50 кандидатов наук.

Награды и премии 
 Орден Почёта (1999) — за большой вклад в развитие отечественной науки, подготовку высококвалифицированных кадров и в связи с 275-летием Российской академии наук
 Заслуженный деятель науки РСФСР (1981)
 Премия имени В. Н. Сукачёва (2001) — за серию работ по проблемам экологии растений и геоботаники

Память 
В честь П. Л. Горчаковского названа одна из вершин Приполярного Урала и три вида растений (Астрагал Горчаковского, манжетка Горчаковского, ястребинка Горчаковского).

Основные научные работы 
 Растения европейских широколиственных лесов на восточном пределе их ареала, 1968.
 Основные проблемы исторической фитогеографии Урала. — Свердловск, 1969.
 Широколиственные леса и их место в растительном покрове Южного Урала, 1972.
 Растительный мир высокогорного Урала. — М., 1975.
 Редкие и исчезающие растения Урала и Приуралья, (1982), совместно с Е. А. Шуровой.
 Фитоиндикация условий среды и природных процессов в высокогорьях. — М., 1985 (Соавт. Шиятов С. Г.).
 Лесные оазисы Казахского мелкосопочника / АН СССР УНЦ. Ин-т экологии растений и животных. — М.: Наука, 1987. — 160 с.
 Антропогенная трансформация и восстановление продуктивности луговых фитоценозов. — Екатеринбург, 1999. — 156 с.
 Karte der natürlichen Vegetation Europas = Map of the Natural Vegetation of Europe. Mabstab/Scale 1:2500000. Legende/Legend. — Bonn-Bad Godesberg, 2000. — 153 p.+XVI. — In collab.: P. Gorčakovskij et al.
 Ural // Gebirge der Erde: Landschapt, Klima, Pflanzenwelt / Gesamtred. C. A. Burga. — Stuttgart: Ulmer, 2004. — S. 135—143.
 Фиторазнообразие Ильменского заповедника в системе охраны и мониторинга. — Екатеринбург: Гощицкий, 2005. — 192 c. — Соавт.: Золотарева Н. В., Коротеева Е. В., Подгаевская Е. Н.

Примечания

Литература 
 Учёные Уральского научного центра Академии наук СССР. — Свердловск, 1987.
  (в пер.)

Ссылки 
 
 Музей истории Екатеринбурга — Горчаковский Павел Леонидович
 Горчаковский П. Л. — ИЭРиЖ УрО РАН
 Большая российская энциклопедия

Геоботаники СССР
Геоботаники России
Экологи СССР
Экологи России
Почётные члены Русского ботанического общества
Лауреаты премии имени В. Н. Сукачёва
Выпускники Сибирского технологического университета
Преподаватели Уральского лесотехнического университета
Преподаватели Уральского государственного университета
Похороненные на Широкореченском кладбище